Il singolare del torneo di tennis Carolinas International Tennis 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Stan Smith 6-3, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Carolinas International Tennis 1971